Brestovec, comune del distretto di Komárno, nella regione di Nitra  
Brestovec, comune del distretto di Myjava, nella regione di Trenčín